Szénási Ferenc (1946–) italianista, műfordító, irodalomtörténész, író
 Szénási Ferenc (1956–) karikaturista, illusztrátor